Das Telecom Italia Masters Roma 2005 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rom. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 7. bis 15. Mai 2005 statt.

Im Einzel gewann Amélie Mauresmo gegen Patty Schnyder mit 2:6, 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Liezel Huber mit 6:0, 4:6 und 6:1 gegen Marija Kirilenko / Anabel Medina Garrigues.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Telecom Italia Masters Roma 2005 fand vom 7. bis 9. Mai 2005 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Rom